Garbe steht für:

 Garbe (Landwirtschaft), Bündel aus Getreidehalmen einschließlich der Ähren
 Schafgarben, vor allem:
 Gemeine Schafgarbe
 Edle Schafgarbe
 Garbe (Mathematik), Begriff aus verschiedenen Gebieten der Mathematik 
 Garbe (Heraldik), als gemeine Figur im Wappenbild in der Heraldik
 Garbe oder Feuergarbe, siehe Feuerstoß
 Garbe (Fluss), kleiner Fluss in Sachsen-Anhalt 
 Garbe (Landschaft) in der Altmark in Sachsen-Anhalt
 Die Garbe, schweizerische Familienzeitschrift, erschienen 1917–1953

Garbe ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Garbe (1904–1975), deutscher Schauspieler
 Anne Garbe (* 1945), deutsche Politikerin und ehemalige Landtagsabgeordnete (SPD)
 Burckhard Garbe (1941–2021), deutscher Schriftsteller
 Charlotte Garbe (1929–2013), deutsche Politikerin (Grüne)
 Dagmar Garbe (1952–2012), deutsche Schriftstellerin und Künstlerin
 Detlef Garbe (* 1956), deutscher Historiker 
 Edeltraut Garbe (* 1955), deutsche Ärztin und Mitglied der Ständigen Impfkommission
 Fritz Garbe (1891–1970), deutscher evangelischer Geistlicher, Archivar und Kirchenhistoriker
 Gernulf Garbe (* 1940), deutscher Orthopäde und Hochschullehrer
 Gustav Garbe (1865–1935), deutscher Gewerkschaftsführer und Politiker (SPD)
 Herbert Garbe (1888–1945), deutscher Bildhauer
 Hermann Garbe (* 1874), deutscher Politiker (SPD)
 Johann Gottlieb Garbe († 1792), Frankfurter Drucker und Verleger

 Richard von Garbe (1857–1927), deutscher Indologe

Siehe auch:
 Garben
 Garbi